Koeltoebai kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Kultubai Utara, ö, Moluckerna, 
 Pulau Kultubai Selatan, ö, Moluckerna, 

Robotskapade Indonesienförgreningar